CF, Cf eller cf kan avse:

 CF – landskod för Centralafrikanska republiken
 CF – en kronisk mag- och lungsjukdom Cystisk fibros 
 CF – ett svenskt fackförbund, se Sveriges Civilingenjörsförbund
 CF – ett digitalt minne, se CompactFlash
 CF –  en intresseorganisation för cyklister i Sverige, se Cykelfrämjandet
 Cf – ett grundämne, se Californium
 .cf – toppdomänen för Centralafrikanska republiken
 cf. – kort för latin: confer/conferatur, som båda betyder "jämför"